Раковка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Раковка — деревня в Климовском районе Брянской области.
 Раковка — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.
 Раковка — посёлок в составе города Киров Кировской области.
 Раковка — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Раковка — село в Уссурийском городском округе Приморского края.
 Раковка — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Раковка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Раковка — поселение на крестьянской надельной земле, ныне село Новые Выселки Саратовской области, в период с 1861 по 1918 г. входила в Больше-Ольшанскую волость.

Украина 
 Раковка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Раковка — посёлок в Балаклейском районе Харьковской области.
 Раковка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Раковка — село в Бериславском районе Херсонской области.

Реки 

 Раковка — река в Оренбургской области России, приток реки Средняя Чебенька.
 Раковка — река в Орловской области России.
 Раковка — река в Приморском крае России, приток Комаровки.
 Раковка — река в Калининградской области России, приток Русской.
 Раковка — река во Львовской области Украины, приток реки Вишня.

Другое 
 Раковка — станция в селе Сухов 2 Михайловского района Волгоградской области.
 Раковка — микрорайон в Крюковском районе города Кременчуг Полтавской области Украины.

См. также 
 Малая Раковка — река, приток Раковки.